Европейско-средиземноморская организация по защите растений  (ЕОЗР) (European and Mediterranean Plant Protection Organization) — межправительственная организация, координирующая сотрудничество в области карантина и защиты растений в европейском и средиземноморском регионах. В рамках Международной конвенции по защите растений (МКЗР), ЕОЗР является региональной организацией по защите растений (РОЗР) и базируется в Париже.

ЕОЗР основана в 1951 году, имеет 50 стран-членов (2011 год).

Цели ЕОЗР: защита растений, разработка международных стратегий, противодействующих интродукции и распространению опасных вредных организмов, и содействие применению безопасных и эффективных методов борьбы с ними. ЕОЗР разработала международные стандарты и рекомендации по фитосанитарным мерам, здоровым технологиям защиты растений и по оценке средств защиты растений (пестицидов ). ЕОЗР предоставляет также сигнальную информацию о вспышках размножения и появлении новых вредных организмов. ЕОЗР участвует также в глобальных дискуссиях по вопросам защиты растений, организуемых ФАО и Секретариатом МКЗР.

Страны-члены ЕОЗР (2007) 

Австрия
Албания
Алжир
Беларусь
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Гернси
Греция
Дания
Джерси
Израиль
Иордания
Ирландия

Испания
Италия
Казахстан
Республика Кипр
Кыргызстан
Латвия
Литва
Люксембург
Республика Македония
Мальта
Марокко
Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия

Россия
Румыния
Сербия и Черногория
Словакия
Словения
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Чешская Республика
Швейцария
Швеция
Эстония

Ссылки 

 Сайт ЕОЗР 

Организации, основанные в 1951 году
Сельское хозяйство по регионам
Защита растений

Фитопатология